Die Abkürzung DJZ steht für:
 Demokratische Juristinnen und Juristen Zürich, Sektion der Demokratischen Juristinnen und Juristen Schweiz
Deutsche Jagd-Zeitung, deutschsprachige Special-Interest-Zeitschrift für Jäger
Deutsche Juristen-Zeitung, von 1896 bis 1936 erscheinende juristische Fachzeitschrift

DJZ